Jozabed Sánchez Ruiz, né le  à Mairena del Alcor, est un footballeur espagnol qui évolue au poste de milieu de terrain au Málaga CF, en prêt du Celta de Vigo.

Biographie 

Lors de la saison 2015-2016, il inscrit neuf buts en deuxième division espagnole avec le club du Rayo Vallecano.

Le , il rejoint le club anglais de Fulham. Il dispute huit matchs avec les Cottagers avant d'être prêté pour six mois au Celta de Vigo en . Il prend part à 28 matchs (2 buts) avec le club espagnol avant de s'y engager définitivement l'été suivant.

Jozabed est prêté au Girona FC le . Il joue son premier match le  septembre en entrant en jeu durant un succès 1-0 contre le Málaga CF.

Le , après avoir prolongé jusqu'en 2022 avec le Celta, Jozabed est prêté une saison au Málaga CF.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Sevilla Atlético
Joueur du SD Ponferradina
Joueur du Real Jaén
Joueur du Rayo Vallecano
Joueur du Fulham FC
Joueur du Celta de Vigo
Joueur du Girona FC
Joueur du Málaga CF
Naissance en mars 1991
Naissance dans la province de Séville